Герт Кулламяэ (; род. 3 июня 1971, Таллин, Эстонская ССР) — советский и эстонский баскетболист, а впоследствии баскетбольный тренер. Как игрок — чемпион СССР и Литвы, Бельгии и Нидерландов, семикратный чемпион Эстонии, обладатель Кубка Эстонии и Суперкубка Бельгии, двукратный лучший баскетболист Эстонии (1999, 2006). Как тренер — двукратный чемпион и пятикратный обладатель Кубка Эстонии, призёр Балтийской лиги. Кавалер ордена Белой звезды V класса.

Биография 
Герт Кулламяэ рано начал заниматься спортивными играми с мячом. Игре в баскетбол его учили отец, Калле, тоже баскетболист, и Юло Куриг. Затем он занимался в детско-юношеской спортивной школе Октябрьского района Таллина под руководством Аугуста Сока. В 1987 году в составе юношеской сборной СССР Кулламяэ стал бронзовым призёром чемпионата Европы в возрасте до 16 лет.

Окончив в 1989 году таллинскую среднюю школу № 54, Кулламяэ поступил в Таллинский технический университет, где занимался до 1991 года. В этом году он завоевал с клубом «Калев» звание чемпиона СССР, а также начал выступления за национальную сборную Эстонии. С этой командой в 1993 году Кулламяэ занял 6-е место на чемпионате Европы. С «Калевом» он пять раз за семь лет (с 1992 по 1998 годы) становился чемпионом Эстонии и три раза обладателем Кубка Эстонии, а в промежутке, в сезоне 1993/1994, также завоевал титул чемпиона Литвы в составе клуба «Жальгирис». В 1999 году по результатам опроса спортивных журналистов был признан лучшим баскетболистом года в Эстонии, опередив своего одноклубника из «Калева» Айвара Куусмаа.

В начале XXI века Кулламяэ выступал в зарубежных чемпионатах. С «Остенде» в сезоне 2000/2001 он выиграл чемпионат Бельгии и Суперкубок Бельгии, за два сезона с «Бамбергом» дважды завоёвывал серебряные медали первенства Германии, а в 2006 году стал с «Ден Босх ЭйфелТауэрс» чемпионом Нидерландов. В 2006 году был вторично признан лучшим баскетболистом года в Эстонии. Последние три года игровой карьеры провёл на родине, выступая за клуб «Тарту Юликоол/Рок», в 2007 и 2008 годах снова став чемпионом Эстонии, а также побывав с тартуским клубом в полуфинале Кубка вызова ФИБА 2007/2008 и заняв третье место в Балтийской лиге 2009 года.

По окончании сезона 2008/2009 Кулламяэ занял пост помощника главного тренера «Тарту», а в середине сезона 2011/2012 стал главным тренером этого клуба. Сотрудничество с «Тарту» продолжалось до конца сезона 2016/2017. За это время Кулламяэ стал с клубом чемпионом Эстонии в 2009/2010 (как помощник тренера) и 2014/2015 (как главный тренер), ещё пять раз завоевав серебряные медали и один раз (в сезоне 2016/2017) бронзовые. Пять раз он становился с «Тарту» обладателем Кубка Эстонии, а в Балтийской лиге привёл клуб к серебряным медалям в 2016 году и к бронзовым — в 2014 и 2017 годах. Одновременно в 2010—2011 годах он занимал пост помощника главного тренера сборной Эстонии и с 2009 по 2012 год входил в правление Эстонской баскетбольной ассоциации. По окончании работы в Тарту Кулламяэ в 2018 году возглавлял клуб «ТУ/Калев», а в 2019 году стал главным тренером команды Таллинского технического университета.

Награды и звания 
 Игрок
 Бронзовый призёр чемпионата Европы в возрасте до 16 лет (1987)
 Чемпион СССР (1991)
 7-кратный чемпион Эстонии (1992, 1993, 1995, 1996, 1998, 2007, 2008)
 3-кратный обладатель Кубка Эстонии (1992, 1993, 1996)
 Чемпион Литвы (1994)
 Чемпион Бельгии (2001)
 Обладатель Суперкубка Бельгии (2000)
 Чемпион Нидерландов (2006)
 Бронзовый призёр Балтийской лиги (2009)
 Лучший баскетболист Эстонии (1999, 2006)
 Орден Белой звезды V класса (2010)

 Тренер
 2-кратный чемпион Эстонии (2010, 2015)
 5-кратный обладатель Кубка Эстонии (2019—2011, 2013, 2014)
 Серебряный (2016) и бронзовый (2014, 2017) призёр Балтийской лиги

Примечания

Ссылки 
 

Баскетболисты СССР
Чемпионы СССР по баскетболу
Баскетболисты Эстонии
Игроки сборной Эстонии по баскетболу
Игроки БК «Калев»
Игроки БК «Жальгирис»
Игроки БК «Остенде»
Игроки БК «Брозе»
Игроки БК «Тарту»
Баскетбольные тренеры Эстонии
Тренеры БК «Тарту»